Џоун Ален () је америчка глумица, рођена 20. августа 1956. године у Рошелу (Илиноис).

Филмографија 

|-
| 1985. || || -{Compromising Positions}- || Мери Алис Махони ||
|-
| 1986. || Ловац на људе || -{Manhunter}- || Риба Маклејн ||
|-
| 1986. || || -{Zeiters}- || Лала ||
|-
| 1986. || || -{Peggy Sue Got Married}- || Меди Негл ||
|-
| 1988. || || -{Tucker. The Man And His Dream}- || Вера Такер ||
|-
| 1989. || || -{In Country}- || Ајрин ||
|-
| 1993. || || -{Ethan Frome}- || Зенобија „Зина“ Фром ||
|-
| 1993. || || -{Searching for Bobby Fischer}- || Бони Вејтзкин ||
|-
| 1993. || || -{Josh And S.A.M.}- || Каролајн Витни ||
|-
| 1995. || || -{Mad Love}- || Маргарет Робертс ||
|-
| 1995. || Никсон || -{Nixon}- || Пет Никсон ||
|-
| 1997. || || -{The Crucible}- || Елизабет Проктор ||
|-
| 1997. || || -{The Ice Storm}- || Елена Худ ||
|-
| 1997. || Украдено лице || -{Face/Off}- || др Ив Арчер ||
|-
| 1998. || Плезентвил || -{Pleasantville}- || Бети Паркер ||
|-
| 1999. || || -{All The Rage}- || Хелен ||
|-
| 2000. || || -{When The Sky Falls}- || Шинејд Хамлитон ||
|-
| 2000. || || -{The Contender}- || сенатор Лејн Хенсон ||
|-
| 2003. || || -{Off the Map}- || Арлин ||
|-
| 2004. || Бележница || -{The Notebook}- || Ен Хамлитон ||
|-
| 2004. || Борнова надмоћ || -{The Bourne Supremacy}- || Памела Ланди ||
|-
| 2004. || || -{Yes}- || -{She}- ||
|-
| 2005. || || -{The Upside of Anger}- || Тери Ен Волфмајер ||
|-
| 2006. || || -{Bonneville}- || Карол ||
|-
| 2007. || || -{Good Sharma}- || Вероника ||
|-
| 2007. || Борнов ултиматум || -{The Bourne Ultimatum}- || Памела Ланди ||
|-
| 2009. || Хачико: Прича о псу || -{Hachi: A Dog's Tale}- || Кејт Вилсон ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1956.
Америчке глумице
Добитници награде Тони
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа